ТГВ — многозначная аббревиатура:
 ТГВ — теория горения и взрыва
 ТГВ — теплогазоснабжение и вентиляция
 ТГВ — тетрагидроканнабиварин
 ТГВ — тромбоз глубоких вен
 ТГВ — Троицкий групповой водопровод
 ТГВ — серия тепловозов.

См. также 
 ТГВП — транспортировка грузов на внешней подвеске
 ТГВФ — территориальный государственный внебюджетный фонд
  — аббревиатура латиницей